Suleimani oder al-Suleimani ist der Familienname folgender Personen:

 Aisha Al-Suleimani (* 2002), omanische Tennisspielerin
 Hussein Suleimani (* 1977), saudi-arabischer Fußballspieler
 Mohammed al-Suleimani (* 2001), omanischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Soleimani
 Sulejmani
 Sulimani
 Suleiman